1956 Голяма награда на Франция е 6-о за Голямата награда на Франция и пети кръг от сезон 1956 във Формула 1, провежда се на 1 юли 1956 година на пистата Реймс близо до град Реймс, Франция.

Класиране

Класиране след състезанието 
 Генерално класиране при пилотите

Източници 
 

Голяма награда на Франция